Affe steht für:

 Individuum einer Teilordnung der Primaten, siehe Affen
 umgangssprachlich für ein Individuum der Primaten
 Affe (Wappentier), Heraldik
 chinesisches Tierzeichen, siehe Chinesische Astrologie
 im Militärjargon ein fellbespannten Rucksack, siehe Tornister
 in der Jägersprache ein junges Murmeltier, siehe Alpenmurmeltier #Murmeltier als Jagdwild

Siehe auch: